Денис Попов: 
 
 Попов, Денис Владимирович (род. 2002) — российский футболист.
 Попов, Денис Геннадьевич (род. 1972) — прокурор Москвы.
 Попов, Денис Юрьевич (род. 1999) — украинский футболист.